Речицкое сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — посёлок Речица.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Речицкого сельсовета.

Законом Брянской области от 4 июня 2019 года  в Речицкое сельское поселение были включены упразднённые Рагозинское сельское поселение и Титовское сельские поселения.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области